Антоніс ван Дейк (нід. Anthonis van Dyck; 22 березня 1599 — 9 грудня 1641) — фламандський живописець.
 Вірджил ван Дейк, Ві́рджил ван Дейк (нід. Virgil van Dijk; нар. 8 липня 1991, Бреда, Нідерланди) — нідерландський футболіст.
 Едіт ван Дейк (нід. Edith van Dijk, 6 квітня 1973) — нідерландська плавчиня.
 8205 ван Дейк (8205 Van Dijck) — астероїд головного поясу.
 Сержіо ван Дейк (нід. Serginho van Dijk / індонез. Serginho van Dijk; нар. 6 серпня 1982, Ассен, Нідерланди) — нідерландський та індонезійський футболіст, нападник.
 Дік ван Дейк (нід. Dick van Dijk, 15 лютого 1946, Гауда — 8 липня 1997, Ніцца) — нідерландський футболіст.
 Санне ван Дейк (нід. Sanne van Dijke, нар. 21 липня 1995) — нідерландська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімппійських ігор 2020 року.
 Борода у стилі ван Дейк (англ. van Dyck) — один з видів бороди.
 Кайл Дейк, Кайл Дуглас Дейк (англ. Kyle Douglas Dake; нар. 25 лютого 1991, Ітака, штат Нью-Йорк) — американський борець вільного стилю.